Strongylus är ett släkte av rundmaskar. Strongylus ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Strongylus